Asikainen est un patronyme finnois pouvant désigner :

Patronyme
Alfred Asikainen (1888-1942), lutteur olympique finlandais
Amin Asikainen (né en 1976), boxeur finlandais
 (né en 1939), désigner d'intérieur finlandais
Lauri Asikainen (né en 1989), skieur finlandais en combiné nordique
 (1918-2002), joueur finlandais de football
Yrjö Asikainen  (1928-2008), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois